Kino:
 Babel – francuski film z 1999 roku.
 Babel – amerykański film z 2006 roku.

Muzyka:
 Babel – album Mumford & Sons.

Osoby noszące nazwisko Babel:
 Hugon Babel – polski wojskowy.
 Irena Babel – polska aktorka i reżyserka.
 Isaak Babel – rosyjski prozaik.
 Meike Babel – niemiecka tenisistka.
 Ryan Babel – holenderski piłkarz.
 Franciszek Babel de Fronsberg – polski uczony.

Inne:
 Babel – herb szlachecki.
 (5808) Babel' – planetoida.
 Babel-17 – powieść Samuela R. Delany’ego.
 Wieża Babel – budowla opisana w Biblii.
 Wieża Babel – cykl książek Sergiusza Piaseckiego.
 Wieża Babel – obraz Pietera Bruegla.
 Babel Fish – system automatycznego tłumaczenia tekstu.
 Babel – transpilator języka JavaScript.